Выступление Боснии и Герцеговины на Евровидении в 2006 году стало самым удачным за все годы участия в конкурсе. Страну представила группа «Hari Mata Hari» с песней «Lejla», исполненной на боснийском языке. В полуфинале композиция заняла 2-е место, благодаря чему Босния и Герцеговина прошла в финал конкурса, где заняла 3-е место, набрав 229 баллов, в том числе получив восемь 12-балльных оценок.

Голосование

Голоса за представителя Боснии и Герцеговины

Голоса от Боснии и Герцеговины

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения  
 Босния и Герцеговина на Евровидении-2006  

Босния и Герцеговина на «Евровидении»
Страны на «Евровидении-2006»